

Sigle 
 Unia Polityki Realnej – Unione per la Politica Reale, partito politico polacco
 Union populaire républicaine – movimento gollista francese
 Unione per la Repubblica – partito politico italiano
 Unsaturated Polyester Resin – resina poliestere insatura
 Unfolded protein response – processo cellulare
 Ultimo Piano Records – casa discografica specializzata in gruppi folk italiani

Codici 
 UPR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Upiara (Papua Nuova Guinea)